Rubbiano  – frazione di Credera Rubbiano in provincia di Cremona
 Rubbiano  – frazione Montefortino in provincia di Fermo
 Rubbiano  – frazione di Montefiorino in provincia di Modena
 Rubbiano  – frazione di Solignano in provincia di Parma